P.Vilm. kan som auktorsförkortning betyda:

 Philippe Lévêque de Vilmorin
 Joseph Marie Philippe Lévêque de Vilmorin

Robotskapade auktorsförkortningar